Kino Oko je název více kin
 Kino Oko (České Budějovice), zaniklé, dříve Bio Elite, Bio Hvězda, Bio Astra
 Kino Oko (Havlíčkův Brod) (bývalé)
 Kino Oko (Chomutov)
 Kino Oko (Jablonec nad Nisou)
 Kino Oko (Kladno) (bývalé)
 Kino Oko (Němčice nad Hanou)
 Kino Oko (Ostrava), původně kino Palace, zbourané 1973
 Kino Oko (Písek) (bývalé)
 Bio Oko (Praha-Holešovice)
 Kino Oko (Strakonice)
 Kino Oko (Šternberk)
 Kino Oko (Šumperk)

Kina v Česku